Municipio de Forest puede referirse a los siguientes municipios estadounmidenses:

Municipio de Forest (condado de Cheboygan, Míchigan)
Municipio de Forest (condado de Genesee, Míchigan)
Municipio de Forest (condado de Missaukee, Míchigan)
Municipio de Forest (condado de Becker, Minnesota)
Municipio de Forest (condado de Rice, Minnesota)
Municipio de Forest (condado de Holt, Misuri)
Municipio de Forest (condado de Clinton, Indiana)
Municipio de Forest (condado de Winnebago, Iowa)